Эрнестина — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Эрнестина Августа София Саксен-Веймар-Эйзенахская — герцогиня Саксен-Гильдбурггаузенская. 
 (698) Эрнестина — астероид главного пояса, который был открыт 5 марта 1910 года.

См. также 
 Санта-Эрнестина — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.